Савчу́к — украинская фамилия (сын Савки или Савы (Саввы)). Происхождение: От имени Савва (Савелий) со значением старик, старец. Сын Саввы — Савчук, Савченко.

Известные носители

А 
 
 Савчук, Алексей Иванович (1912—?) — украинский советский писатель и журналист.
 
 Савчук, Антоний Сергеевич (1995) — российский тяжелоатлет.

Б 
 Савчук, Борис Алексеевич (1943—1996) — советский легкоатлет, спринтер.

В 
 
 
 Савчук, Варфоломей Степанович (род. 1945) — украинский историк науки, физик.
 Савчук, Вера Семёновна (род. 1939) — депутат Государственной думы России.
 Савчук, Виктор Васильевич (род. 1955) — советский борец классического стиля.
 Савчук, Владислав Валерьевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Савчук, Влодзимеж (1925—2010) — польский генерал.

Г 
 Савчук, Георгий Петрович (1955—2002) — российский футбольный судья.
 Савчук, Григорий Петрович (1902—1983) — Герой Советского Союза.

Е 
 Савчук, Евгений Герасимович (род. 1947) — музыкальный педагог, Герой Украины.

М 
 Савчук, Мария Нефедьевна (1930—2023) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1973).
 Савчук, Мария Яковлевна (1928—1981) — советский передовик сельскохозяйственного производства; Герой Социалистического Труда.
 Савчук, Маршалл Викторович (род. 1990) — российский спортсмен, тренер, телекомментатор.

Н—Я 
 Савчук, Николай Васильевич (1922—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Савчук, Ольга Николаевна (род. 1987) — украинская теннисистка.
 Савчук, Сергей Аркадьевич (1966—2018) — полковник ФСБ, первый заместитель начальника Управления «А» ЦСН ФСБ РФ.
 Савчук, Степан Варфоломеевич (1915—1985) — Герой Советского Союза.
 Савчук, Терри (1929—1970) — канадский хоккеист.
 Савчук, Юрий Петрович (род. 1967) — украинский политик, Народный депутат Украины 7 созыва.
 Савчук, Яков (Яков Савчик; 1880—1955) — французский дизайнер.

См. также